Agatèmer fou un escriptor grec del 
 Claudi Agatèmer fou un metge grec del